Listen kan referere til flere artikler:

Computer 
 Project LISTEN, Udviklingsprojekt af software der bruger stemmekendelse
 listen, (), en funktion fra Berkeley sockets API
 Listen server, en type spilserver

Musik

Albums 
 Listen (Chordettes album), Columbia CL-956, 1957
 Listen (C21 album), 2004
 Listen (Christy Moore album), 2009
 Listen (Cindy Morgan album), 1996
 Listen (David Guetta album), 2014
 Listen (A Flock of Seagulls album), 1983
 Listen (Jordan Rudess album), 1993
 Listen (Michelle Tumes album)
 Listen (The Kooks album), 2014
 Listen (TQ album), 2004
 Listen (EP), en EP fra 2004 af Stonefree
 Listen: The Very Best Of, af Herbs
 Listen: The Very Best of Jenny Morris
 Listennn... the Album, af DJ Khaled
 Listen, af Bondy Chiu

Sange 
 "Listen" (Beyoncé Knowles sang), 2007
 "Listen" (Collective Soul sang), 1997
 "Listen!!!", af Talib Kweli
 "Listen", af Chicago fra The Chicago Transit Authority
 "Listen", af The Clash fra Capital Radio One
 "Listen", af Tears for Fears fra Songs from the Big Chair
 "Listen", af Toad the Wet Sprocket fra Dulcinea

Film og tv 
 Listen (film fra 1996) – film fra 1996 med Sarah G. Buxton
 Listen (film fra 2009) – dansk kortfilm fra 2009 instrueret af Mette Kjærgaard
 Listen (film fra 2014) – dansk film fra 2014
 Listen, en film fra 2015 med Micah Hauptman
 Listen (Doctor Who), en episode af Doctor Who'' fra 2014

Se også 
 Liste